Finzi ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Finzi (1891–1944), italienischer Militär, Politiker und Sportfunktionär
 Bruno Finzi (1899–1974), italienischer Mathematiker und Physiker
 Daniele Finzi Pasca (* 1964), Schweizer Autor, Regisseur und Clown
 Felice Finzi (1847–1872), italienischer Ethnologe und Assyriologe
 Gerald Finzi (1901–1956), englischer Komponist
 Giuseppe Finzi (1815–1886), italienischer Freiheitskämpfer und Politiker
 Leo Finzi (1924–2002), italienischer Bauingenieur
 Mordechai Finzi (1440–1475), italienisch-jüdischer Mathematiker und Astronom
 Paolo Vita-Finzi (1899–1986), italienischer Diplomat
 Roberto Finzi (1941–2020), italienischer Historiker
 Samuel Finzi (* 1966), bulgarisch-deutscher Schauspieler